Маурисио Сотело (; род. 2 октября 1961, Мадрид) — испанский композитор, дирижёр, педагог.

Биография 
Учился в Венском музыкальном университете, посещал класс композиции Романа Хаубенштока-Рамати. Музыка Сотело исполнялась на крупнейших фестивалях (Зальцбургский фестиваль, Венецианская биеннале и др.), в концертных залах Мадрида, Барселоны, Вены, Берлина, Бонна, Амстердама, Парижа, Нью-Йорка, Токио.

Сочинения

Для театра 
 Бруно или Театр памяти/ Bruno o el teatro de la memoria (1994—2009, на тексты Джордано Бруно и Хосе Анхеля Валенте)
 De Amore (1996—1999, камерная опера, по Уоллесу Стивенсу)
 Безумец/ El Loco (2004, балет)
 Дульсинея/ Dulcinea (2006, камерная опера для детей, по Сервантесу)
 Смерть без конца/ Muerte sin fin (2008, по одноименной поэме Хосе Горостисы)

Для оркестра 
 El fuego, el mar для фортепиано и оркестра (1994)
 De l’infinito, universo e mundi (1996—1999)
 Frammenti de l’infinito (1998)
 Cena de las cenizas (1999—2000)
 Si después de morir… (2000, памяти Хосе Анхеля Валенте)
 Tanquam centrum circuli (2006)
 Muros de dolor III (2006)
 Como llora el viento (2007)
 El rayo de tiniebla (2000)
 Arde el alba (2008-09)

Для ансамбля 
 …atmend… (1989)
 Quando il cielo si oscura (1989)
 Flötentöne (1991)
 L’Allegria I (1992)
 L’Allegria II (1993)
 De Imaginum, signorum et idearum compositione I (1994)
 De Imaginum, signorum et idearum compositione II
 Canta la luz herida por el hielo (1998)
 Interludien zu Lorcas «Canciones populares» (1998)
 Appassionato — en un silencio ardiente (2002)
 Chalan (2003)
 Cuaderno de danzas (2004)
 Wall of light red, посвящается Беату Фурреру (2003—2004)
 Wall of light sky (2005—2006)
 Wall of light black, посвящается Шону Скалли (2005—2006)
 Night (2007)

Камерная музыка 
 Trio Basso — a R. H. R (1988-89)
 Nel suono indicibile — a Luigi Nono (1989-90)
 Chez soi sans soi (1991)
 Memoriae; Escritura interna sobre un espacio poético de José Ángel Valente (1994)
 De Magia (1995)
 Peces del aire (1999)
 Cábala del Caballo (2000)
 Como el oscuro pez del fondo (2001)
 Degli Eroici Furori, струнный квартет № 1 (2002)
 Artemis, струнный квартет № 2 (2003—2004)
 TISRA, трио (2006)
 la mémoire incendiée: la guitare, струнный квартет № 3 (2007—2008)

Инструментальная музыка 
 Su un oceano di scampanellii для фортепиано (1994-95)
 De Amore для виолончели (1995)
 Animales celestes для 4-х виолончелей (1996)
 Trama, il flauto di Marsia для двойной флейты (1996)
 Argo (Argos) для саксофона (1997)
 Spaccio della bestia для контрабаса (1997-98, ред. 2004)
 Del aura al suspirar для бас-флейты (1998)
 De vinculis: ge-BURT для альта (2001)
 De vinculis: Gong a Nuria Schönberg Nono для ударных, посвящается Нурии Шёнберг-Ноно (2001)
 Estremecido por el viento для альта (2001)
 Muros de dolor I для саксофона (2005)
 Muros de dolor II для двойной флейты (2006)
 Green aurora dancing over the night side of the Earth для фортепиано (2006)
 Como llora el agua для гитары (2008)
 A Roberto для двойной флейты (2009)

Вокальные сочинения 
 IX+, de substantiis separatis (1990)
 Due voci, …come un soffio dall’estrema lontananza (1990-91)
 Non gridate piú (1990-9)
 Tenebrae Responsoria (1992-93)
 Expulsión de la Bestia Triunfante (1995, на текст Джордано Бруно)
 Nadie (1995-97, на слова Хосе Анхеля Валенте)
 Ángel de la Tierra (1997)
 Epitafio (1997, на слова Хосе Анхеля Валенте)
 In pace (1997, на слова Хосе Анхеля Валенте)
 Lectura del Libro de Job (1998)
 Cantes Antiguos (2003)
 Audéeis (2004)
 Sonetos del amor oscuro. Cripta sonora para Luigi Nono (2005, памяти Луиджи Ноно, на тексты Гарсиа Лорки)

Электронная музыка 
 Rinconete y Cortadillo (2002, балет по одноименной новелле Сервантеса)
 Camino al Andar (2003, музыка к документальному фильму Шоле Хейязи)

Признание 
Поощрительная премия Эрнста фон Сименса (1997). Музыкальная премия королевы Софии (2000), Национальная музыкальная премия Испании (2001) и др.

Ссылки 
 Персональный сайт
 На сайте Universal Edition
  На сайте IMDB

Персоналии по алфавиту
Композиторы Испании
Дирижёры Испании
Музыкальные педагоги Испании
Академические музыканты Испании
Родившиеся в 1961 году
Родившиеся 2 октября
Родившиеся в Мадриде